A Jesenské településnév jelentései:

Feled szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban
Setétkút szlovákiai község szlovák neve a Lévai járásban